Дискография Taking Back Sunday, американской рок-группы, состоит из шести студийных альбомов, 17 синглов, двух EP и одного сборника.

Дискография

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Сборники

EP

Демо-записи

Песни

Синглы

Участие в сборниках

Видео

Видеоальбомы

Видеоклипы

Примечания 

__ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ_ОГЛАВЛЕНИЕ__

Taking Back Sunday